En tant que Sectateurs de la Bible on désigne :

 Étudiants de la Bible
 Mouvement missionnaire intérieur laïque
 Témoins de Jéhovah